De Rally van de Verenigde Staten 1987, formeel 15th Toyota Olympus Rally, was de 15e editie van de Olympus Rally en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1987. Het was de 167e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Seattle en de finish in Tacoma.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Ver
Rally van de Verenigde Staten